Вильярреа́ль-де-Уэ́рва (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Дарока. Занимает площадь 27,10 км². Население — 202 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы